Agnes Reisch (ur. 11 października 1999) – niemiecka skoczkini narciarska. Medalistka mistrzostw świata juniorów, zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży, zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy i mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W sierpniu 2014 zadebiutowała w FIS Cup, zajmując 11. miejsce w Hinterzarten. We wrześniu w Trondheim w pierwszym starcie w Letnim Pucharze Kontynentalnym była 18. Wystartowała w zawodach skoków narciarskich na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2015, zdobywając brązowy medal indywidualnie i złoty w drużynie.

30 stycznia 2016 w swoim debiucie w Pucharze Świata zajęła 13. miejsce na skoczni w Oberstdorfie. W lutym wystąpiła na zimowych igrzyskach olimpijskich młodzieży, zajmując 4. miejsce indywidualnie oraz zdobywając srebrny medal w konkursie drużynowym. Na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2017 była 5. w konkursie indywidualnym, a także zdobyła złoty medal w zawodach drużynowych kobiet i srebrny w konkursie mieszanym. W lutym 2017 zajmowała miejsca w drugiej dziesiątce zawodów Pucharu Świata w Ljubnie i Pjongczangu.

We wrześniu 2018 w Czajkowskim w debiucie w Letnim Grand Prix zajęła 17. miejsce. Na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2019 zdobyła srebrny medal w drużynie kobiet i brązowy w zespole mieszanym. Indywidualnie zajęła 16. lokatę. W Letnim Grand Prix 2019 dwukrotnie zajmowała miejsca w pierwszej dziesiątce. W sezonie 2019/2020 Pucharu Świata regularnie startowała w zawodach cyklu. W najlepszym występie, w grudniu 2019 w Lillehammer, zajęła 13. miejsce. W klasyfikacji generalnej sezon zakończyła na 29. miejscu z 75 punktami.

W sezonie 2020/2021 Pucharu Świata punkty zdobywała trzykrotnie. Najwyżej sklasyfikowana była na 23. miejscu w lutowych zawodach w Hinzenbach. W połowie maja 2021 doznała kontuzji podczas treningu, zrywając więzadło krzyżowe przednie.

Zdobywała medale mistrzostw Niemiec w skokach narciarskich: indywidualnie brązowy w 2019 i 2020, a w zawodach drużynowych, w których reprezentowała Badenię-Wirtembergię, srebrny w 2020.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Reisch na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach Pucharu Kontynentalnego

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach FIS Cup

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieckie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1999